Ива́н Васильевич Бело́в:
 Белов, Иван Васильевич — ректор МИИТ в 1980—1985 гг.
 Белов, Иван Васильевич — советский военный деятель, генерал-майор авиации.